Adaeum bilineatum is een hooiwagen uit de familie Triaenonychidae. De wetenschappelijke naam van Adaeum bilineatum gaat terug op Forster.

Triaenonychidae